Tous steht für:

 Tous (Valencia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valencia
 die alternative Schreibweise einer antiken Stadt in der iranischen Provinz Razavi-Chorasan, siehe Tūs

Tous ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Tous y Soler (1811–1871), spanischer römisch-katholischer Kapuzinerpater, Seliger
 Paco Tous (* 1964), spanischer Schauspieler
 Pere Joan i Tous (* 1952), spanischer Romanist
 Sandra Vilanova Tous (* 1981), spanische Fußballspielerin